Llista d'asteroides del 147001 al 148000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"|147001-147100 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"|147101-147200 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"|147201-147300 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"|147301-147400 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"|147401-147500 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"|147501-147600 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"|147601-147700 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"|147701-147800 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"|147801-147900 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"|147901-148000 [ modifica]

|-
|}